Класирането по медали от Летните олимпийски игри 1960 в Рим показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 150 комплекта медали, приблизително толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 5338 спортисти (от които 611 жени) от 83 страни в периода от 25 август до 11 септември 1960 г. в общо 17 спорта.

Атлети от общо 44 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 39 без отличие. СССР печелят най-много медали (103), както и най-много златни (43), сребърни (29) и бронзови (31) отличия. Дебют на Игрите правят сборния отбор на Британските Западни Индии, Мароко, Сан Марино, Судан и Тунис. Суринам също участва за първи път, но в последния момент единственият им представител се отказва. Източна и Западна Германия участват като Сборен олимпийски отбор на Германия. За първи и единствен път участват Британските Западни Индии, които са съставени от Ямайка, Барбадос и Тринидад и Тобаго. Република Китай, Етиопия, Гана, Ирак, Мароко и Сингапур печелят първите си олимпийски отличия.

България печели 7 медала и се класира на 15 място в общото класиране по медали от Рим 1960. Единственият златен медал е за втора поредна Олимпиада в състезанията по борба.

Класиране

Българските медали 
 Злато
 Димитър Добрев (борба) – класически стил кат. до 79 kg.
 Сребро
 Крали Бимбалов (борба) – класически стил кат. до 67 kg.
 Неджед Залев (борба) – свободен стил кат. до 57 kg.
 Станчо Колев (борба) – свободен стил кат. до 62 kg.
 Бронз
 Динко Петров (борба) – класически стил кат. до 57 kg.
 Еньо Вълчев (борба) – свободен стил кат. до 67 kg.
 Велик Капсъзов (гимнастика) – халки

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК
 Официална статистика на БОК 

Летни олимпийски игри 1960